Zarja (gryning på ryska) kan syfta på:

 Zarja (ISS) – en trycksatt modul på den Internationella rymdstationen
 Zarja (polarfartyg) – ett ång- och segelfartyg för en polarexpedition, byggt i Norge
 Zarja (1952) – en icke-magnetisk skonare och ett forskningsfartyg, byggt i Finland
 Zarja (tidning) – en rysk politisk tidskrift på 1800-talet